Byers kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Byers (udde),

USA 

 Byers, Colorado, ort, Arapahoe County, 
 Byers, Kansas, ort, Pratt County, 
 Byers, Texas, ort, Clay County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar